, une ville du comté de Horry en Caroline du Sud.
 Surfside Beach, une ville du comté de Brazoria, au Texas.